Хектор има више значења:
 Хектор
 Хектор (Арканзас)
 Хектор (Минесота)